Тит Григорьевич Сеньков (, дер. Старокожавка — , Одесса) — штурман эскадрильи 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 5-й воздушной армии. Герой Советского Союза.

Биография 

Из крестьян. Член КПСС с 1943 года. Окончил Дрибинский зоотехникум (1937), Краснодарское военное авиационное училище лётчиков-наблюдателей (1940).

В Великой Отечественной войне с 1941 на Западном, Сталинградском, 1-м и 2-м Украинском фронтах, штурман звена, эскадрильи бомбардировочного авиаполка. Участник Сталинградской, Орловско-Курской, Корсунь-Шевченковской, Ясско-Кишиневской, Львовской, Висло-Одерской и Берлинской операций.

Штурман эскадрильи капитан Сеньков до июня 1944 года сделал 123 боевых вылета. Бомбовыми ударами около города Знаменка Кировоградской области 7 декабря 1943 года эскадрилья Сенькова уничтожила 8 танков, 10 автомашин с войсками и грузом, заглушила 20 огневых точек противника, чем способствовала советским войскам в овладении городом Знаменка.

Штурман эскадрильи 81-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 1-й гвардейской бомбардировочной авиационной дивизии 2-го гвардейского бомбардировочного авиационного корпуса 5-й воздушной армии гвардии капитан Сеньков Тит Григорьевич Указом Президиума Верховного Совета СССР 26 октября 1944 года удостоен звания Герой Советского Союза (медаль «Золотая Звезда» № 4622).

После войны в Советской Армии. С 1961 в запасе. Проживал в Одессе.

Литература 
 
 

Лётчики Великой Отечественной войны
Выпускники Военно-воздушной академии имени Ю. А. Гагарина